

Geografia 
 Raya – meridiano posto a 370 leghe a ovest delle isole di Capo Verde
 Raya – città dell'India
 Raya – suddivisione amministrativa dell'Impero ottomano

Persone 
 Achyuta Deva Raya – sovrano dell'Impero Vijayanagara
 Aliya Rama Raya – sovrano dell'Impero Vijayanagara
 Bukka Raya II – sovrano dell'Impero Vijayanagara
 David Raya – calciatore spagnolo
 Gino Raya – critico letterario, scrittore, giornalista e docente italiano
 Tirumala Deva Raya – sovrano dell'Impero Vijayanagara
 Virupaksha Raya – sovrano dell'Impero Vijayanagara

Altro 
 Indonesia Raya – inno nazionale dell'Indonesia
 Raya Airways – compagnia aerea cargo della Malaysia
 Raya e l'ultimo drago – film d'animazione del 2021 diretto da Don Hall e Carlos López Estrada
 Raya - membro della classe inferiore della società ottomana